Kasper kan syfta på:
 Kasper – ett mansnamn, med varianterna Kaspar och Casper 
 Casper, det snälla spöket – en figur ur animerad film
 Casper (datorspel) – det gemensamma namnet på flera action-äventyrsspel baserat på 1995-filmen med samma namn
 Casper (film) – en spelfilm med Casper, det snälla spöket
 Casper – ett varumärke för sällskapsspel, se Target Games
 Kasper (skämttidning) – en tidskrift
 Kasper – en karaktär i barnboken Folk och rövare i Kamomilla stad
 Kaspar eller Casper – Matteusevangeliets stjärntydare, se Kaspar, Melchior och Balthasar
 Kasperdocka – en sorts docka
 Kasper Salin-priset – ett svenskt arkitekturpris

Geografi

Finland 

 Kasper (ö i Finland) – Päijänne-Tavastland, Lahtis

USA

 Casper, Wyoming – en stad i delstaten Wyoming